Mistelbach heißen folgende geographische Objekte:

Bezirk:
 Bezirk Mistelbach, politischer Bezirk in Niederösterreich

Gemeinden:
 Mistelbach (Oberfranken), Gemeinde im Landkreis Bayreuth in Bayern
 Mistelbach (Niederösterreich) oder Mistelbach an der Zaya, Bezirkshauptstadt in Niederösterreich

Gemeindeteile:
 Mistelbach (Gemeinde Großschönau),  Katastralgemeinde von Großschönau, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Mistelbach (Gemeinde Haibach), Ortschaft der Gemeinde Haibach im Mühlkreis, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Mistelbach bei Wels, Ortschaft von Buchkirchen, Oberösterreich

Gewässer:
 Mistelbach (Buschenbach), linker Zufluss des Buschenbachs (zur Lainsitz) bei Wörnharts, Gemeinde Großschönau, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Mistelbach, Unterlaufname der Mistel (Roter Main), Zufluss des Roten Mains in der kreisfreien Stadt Bayreuth, Oberfranken, Bayern
 Mistelbach (Tiefenbach), ein Oberlauf des Tiefenbachs, linker Zufluss der Steyr bei Obergrünburg, Gemeinde Grünburg, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Mistelbach (Zaya), linker Zufluss der Zaya in Mistelbach, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich

Mistelbach ist ein Familienname:
 Mistelbach (Adelsgeschlecht), oberfränkisches Adelsgeschlecht
 Sebastian von Mistelbach († 1519), deutscher Ritter, Rittergutsbesitzer und kursächsischer Hofbeamter

Siehe auch:
 Misselbach
 Mittelbach